Bob (voornaam), een jongensnaam
 Bob (Biyaygirri)

 Bob, de slee die gebruikt wordt bij bobsleeën
 Iljoesjin Il-4 (NAVO-codenaam: Bob), een Sovjetbommenwerper

 Campagnes tegen alcohol in het verkeer:
 BOB, Bewust Onbeschonken Bestuurder
 Bob-campagne, een Belgische campagne
 Bob jij of Bob ik?, een Nederlandse campagne
 Bob (kapsel), soort kapsel ontstaan in 1909 door de Franse kapper Antione
 Bijzondere opsporingsbevoegdheden
 Bewakings- en opsporingsbrigade (BOB), een voormalige politiedienst in België
 Beschermde oorsprongsbenaming (BOB), een Europese verordening die streekproducten beschermt tegen namaak
 Bug-out bag (BoB), een draagbare uitrusting om 72 uur te overleven
 Berner Oberland-Bahnen (BOB), zie Spoorlijn Interlaken - Lauterbrunnen/Grindelwald
 Bayerische Oberlandbahn, zie Spoorlijn München - Lenggries

 Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB), een Duitse spoorwegonderneming
 Bob (Efteling), een achtbaan in de Efteling
 BOB Oud-Beijerland, een Nederlandse basketbalvereniging

 Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB), een stichting van Delftse ondernemers
 Besluit openbare biedingen

 Bond van Handelaren in Oude Boeken

Zie ook
 Bop, een muziekstijl
 B.o.B, een Amerikaanse rapper